Hypodoryctes är ett släkte av steklar som beskrevs av Kokujev 1900. Hypodoryctes ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Hypodoryctes